Stanisław Zakrzewski z Bachtyna – podsędek kamieniecki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Zakrzewski – podporucznik Pułku 2-go Ułanów, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Zakrzewski (1873–1936) – historyk, senator
 Stanisław Zakrzewski ps. „Radło” (ur. 1880) – podpułkownik intendent Wojska Polskiego, 29 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Zakrzewski (1890–1976) – żeglarz, działacz żeglarski i społeczny, żołnierz, dziennikarz i przedsiębiorca
 Stanisław Zakrzewski (ur. 1895) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Zakrzewski (1902–1986) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Zakrzewski (1907–1972) – dziennikarz, trener

Uwagi

Przypisy